

Musique 
 Wide Awake, chanson de Katy Perry sortie en 2013
 Wide Awake in Europe, extended play de U2 sorti en 2010
 Wide Awake in America, extended play de U2 sorti en 1985

Cinéma
 Éveil à la vie (Wide Awake en anglais), comédie dramatique sortie en 1998

 Wide Awake, court métrage américain de Norman Taurog sorti en 1925
 Wide Awake, court métrage américain d'Ankur Sohoni sorti en 2015

Télévision 
 Wide Awake, téléfilm américain diffusé en 2007